Alessandro La Marmora – pomysłodawca formacji Bersaglieri, brat Alfonso
 Alfonso Ferrero La Marmora – premier Włoch, brat Allesandra
 Punta La Marmora – najwyższy szczyt Sardynii